Нагі́рний — українське топонімічне прізвище, утворене за місцем проживання.

Носії

Жінки 
 Нагірна Ганна Юріївна (* 1988) — українська шосейна та трекова велосипедистка.

Чоловіки

А 
 Нагірний Андрій Мирославович (1982) — «Кіборг», снайпер.

В 
 Нагірний Василь Григорович — журналіст.
 Нагірний Василь Степанович (1848 — 1921) — архітектор.
 Нагірний Василь Степанович (?—1949) — сотенний Відд. «Сурмачі», булавний ТВ-15 «Яструб» ВО-2 «Буг»

Є 
 Нагірний Євген Васильович (1885 — 1951) — архітектор.

Ю 
 Нагірний Юрій Миколайович — учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

 Нагірний — центральний район міста Дніпро.
 Нагірний район — історичний район міста Харків.
 Нагірний Карабах — регіон на Південному Кавказі.
 Нагорний — Камчатський край, Росія

Див. також 

 Нагірний провулок
 Нагірний тупик
 Нагірний голуб
 Нагірне
 Нагорний

Примітки 

Українські прізвища